Charmes (Aisne)
 Charmes (Allier)
 Charmes (Côte-d'Or)
 Charmes (Alto Marne)
 Charmes (Vosges)

Desambiguações de topônimos